Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Gustafsson che ha battuto in finale David Prinosil 3-6,6-1,6-1.

Teste di serie

 Thomas Johansson (secondo turno)
 Magnus Gustafsson (campione)
 Hicham Arazi (secondo turno)
 Jan Siemerink (semifinali)

 Filip Dewulf (secondo turno)
 Brett Steven (quarti di finale)
 Marc Kevin Goellner (primo turno)
 Martin Damm (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copenaghen Open 1998
ATP Tour 1998